W Девы (W Vir, HD 116802, HIP 65531) — переменная звезда, которая находится в созвездии Девы на расстоянии около 11 000 световых лет от Солнца. Открыта немецким астрономом Эдуардом Шёнфельдом в 1866 году.

W Девы — пульсирующий жёлтый гигант, принадлежащий ко второму типу звёздного населения (популяция II). Прототип переменных типа W Девы. Внешние слои атмосферы звезды пульсируют со средним периодом 17,2736 дней, при этом периодов пульсации, вероятно, несколько, что даёт сложный характер пульсаций. За время столетних наблюдений отмечено, что период имеет тенденцию к увеличению.

При пульсации меняется как температура, так и размер звезды, что приводит к сильным изменениям светимости и блеска. Наибольшая температура соответствует максимальной яркости, при этом звезда имеет минимальный размер. Наименьшая температура и наибольший радиус соответствуют фазе около 0.5, при этом яркость объекта близка к минимальной. Поскольку относительно большее количество инфракрасного излучения создаётся при более холодном состоянии звезды, то наибольший блеск в инфракрасном диапазоне соответствует уменьшающейся яркости в видимом диапазоне. Максимальная болометрическая светимость достигается около фазы 0.25 вблизи среднего значения светимости в видимом диапазоне. В ходе пульсаций видимая звёздная величина изменяется на 1,2m, а размер звезды — почти в два раза.

Звёзды типа W Девы представляют собой старые звёзды со слоевым горением гелия, массы меньше солнечной. Классы светимости соответствуют сверхгигантам, поскольку у звёзд очень расширенные оболочки с низкой поверхностной гравитацией. Звезда W Девы является типичным представителем данного типа, её масса вдвое меньше солнечной, при пульсациях радиус меняется от 20 до 50 радиусов Солнца, светимость меняется от менее 500 светимостей Солнца до примерно 1000 светимостей Солнца.

Изображения 

Гал.долгота 319,5659° 
Гал.широта +58.3713° 
Расстояние 11 608 св. лет

Примечания 

Переменные звёзды
Переменные типа W Девы
Дева (созвездие)